Janis Joplin's Greatest Hits – kompilacja największych hitów zmarłej w 1970 roku wokalistki Janis Joplin. W skład wchodzą utwory z jej solowej kariery jak i również utwory zespołu Big Brother & the Holding Company, której była członkiem i z którym wydała dwa albumy studyjne. Album został wydany w lipcu 1973 roku. W Stanach Zjednoczonych sprzedano około 7 milionów egzemplarzy.

Lista utworów 

 Bonusowe utwory reedycji z 1999 r.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Kompilacje Janis Joplin
Albumy muzyczne wydane w roku 1973